La Supercoupe du Portugal 2014 () est la trente-sixième édition de la Supercoupe du Portugal, épreuve qui oppose le champion du Portugal au vainqueur de la Coupe du Portugal. Disputée le  au stade municipal d'Aveiro devant  spectateurs, la rencontre, où aucun but n'est marqué durant le temps réglementaire, est remportée par Benfica pour la quatrième fois aux dépens du Rio Ave sur le score de 3-2 aux tirs au but.

Feuille de match 

Arbitres
Arbitres assistants :
Ricardo Santos
Venâncio Tomé
Quatrième arbitre : Luís Ferreira

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football 2013-2014
 Coupe du Portugal de football 2013-2014

Notes et références

Liens externes 
  Portugal - Liste des vainqueurs de la Supercoupe sur www.rsssf.com

2014
Compétition de football à Aveiro
Face-à-face du Benfica Lisbonne
Football au Portugal en 2014
Football en août 2014